Horváth Tamás (1951), sakkozó, edző, sportvezető
 Horváth Tamás (1959), vitorlázó
 Horváth Tamás (1954) a Duna TV rendező-operatőre
 Horváth Tamás (1963) Budapest XVII. kerületének polgármestere 2019-től
 Horváth Tamás (1967) Széchenyi-díjas állatorvos, egyetemi tanár
 Horváth Tamás kézilabdázó
 Horváth Tamás (1977) labdarúgó (Sopron)
 Horváth Tamás (1977) mérnök orvos, a BME adjunktusa, kutató
 Horváth Tamás (1983) labdarúgó (Újpest, Békéscsaba)
 Horváth Tamás (1987) labdarúgó
 Horváth Tamás (1988) labdarúgó
 Horváth Tamás (1991) labdarúgó
 Horváth Tamás (1992) énekes

egyéb
 Benedikty Tamás (1940) író, költő, 1999-ig használt eredeti neve Horváth Tamás